Copa Cornelio Saavedra 1975 - mecz towarzyski o puchar Cornelia Saavedry odbył się w 1975 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Boliwii i Argentyny.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Cornelio Saavedra 1975 został zespół Argentyny.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Boliwii
1975 w piłce nożnej